Згладжування — інтерполяція попереднього стану об'єкта (розміщення, швидкість, і т. ін.) до поточного стану, створюючи вирівняний перехід між двома послідовними модифікованими станами об'єктів.
 Процес приглушення (згладження) пульсацій випрямленого струму за допомогою згладжувальних фільтрів (RC-кола) тощо.
 Згладжування (графіка) — технологія, що використовується в обробці зображень з метою робити межі кривих ліній більше гладкими.
  — створювання наближувальної функції, яка намагається вловлювати важливі закономірності в даних, у той же час не беручи до уваги шум або інші дрібномасштабні структури/швидкоплинні явища.